Friedrich Giesebrecht ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Giesebrecht (Theologe, 1792) (1792–1875), deutscher Theologe und Pfarrer
 Friedrich Giesebrecht (Theologe, 1852) (1852–1910), deutscher Theologe und Hochschullehrer